Stevanović je priimek več znanih ljudi:
 Borislav Stevanović (1891—1971), srbski psiholog
 Petar Stevanović (1914—1999), srbski geolog, univerzitetni učitelj in akademik
 Vidosav Stevanović (*1942), srbski pisatelj
 Želimir Stevanović (*1977), bosanski košarkar

Glej tudi 
 priimek Stevanovič

Zunanje povezave